O Torneio Quadrangular de Belo Horizonte de 1948 foi organizado para celebrar a reinauguração no novo estádio do América, oficialmente denominado Estádio Otacílio Negrão de Lima, mas popularmente conhecido como "Alameda".

Com as melhorias efetuadas o novo estádio passou a ser considerado um dos melhores do Brasil. Na rodada dupla inaugural o público presente foi de 12.500 pessoas, 10.652 delas pagantes que proporcionaram a maior arrecadação até então obtida em jogos de futebol no estado de Minas Gerais: Cr$ 304.625,00.

Naquela época não havia uma competição nacional de futebol oficial. Sendo este um torneio interestadual entre equipes do Sudeste, considerado um dos embriões da futura Taça Brasil, primeiro torneio oficial de futebol de dimensões nacionais, introduzido no ano de 1959.

A competição teve início em 27 de maio de 1948 com uma abertura solene, tendo participado do torneio, além do América, os clubes campeões do Rio de Janeiro e São Paulo e o Atlético-MG, campeão mineiro de 1947.

A poderosa equipe do Vasco, além do título de campeão carioca,  havia conquistado recentemente o Campeonato Sul-Americano de Campeões e participou com seus principais atletas, com destaque para Barbosa, Augusto, Danilo, Ademir Menezes e Friaça. Do São Paulo, Campeão Paulista, destacamos Renganeschi, Rui, Bauer e Teixeirinha.

O Atlético Mineiro, teve o artilheiro da competição, Carlyle, com 5 gols.

O América, proprietário do novo estádio, que depois sagraria-se também campeão mineiro deste ano, com seus destaques Valsechi, Hélio e Murilinho, impôs o seu jogo, sagrando-se campeão.

Participantes

Tabela

Classificação 

{| class="wikitable" style="text-align: center;" width="700"

Obs.: O critério de desempate utilizado foi o confronto direto.

Fontes bibliográficas 
 Carlos Paiva, autor da Enciclopédia do América, e do Almanaque do América;
 Jornal "O Estado de Minas";
 Jornal " Diário da Tarde", de Belo Horizonte;
 Site da "Rádio Itatiaia", de Belo Horizonte.

América Futebol Clube (Belo Horizonte)
Torneios amistosos do Brasil entre clubes de futebol